James Swan ist der Name folgender Personen:

* James Swan (Finanzier) (1754–1830), US-amerikanischer Unternehmer und Finanzier schottischer Herkunft
 James Swan (Politiker) (1811–1891), australischer Politiker, Bürgermeister von Brisbane
 James Swan (Boxer), australischer Boxer 
 James Christopher Swan, US-amerikanischer Diplomat 
 James Gilchrist Swan (1818–1900), US-amerikanischer Anthropologe 
 James Sneddon Swan (1941–2017), schottischer Unternehmer und Spezialist für die Produktion von Whisky, siehe Jim Swan